Mind Games oder Mindgames steht für:
 Gedankenexperiment im Englischen
 Mind Games, Musikalbum von John Lennon
 Mind Games (1980), Spielfilm aus dem Jahr 1980
 Mind Games (1983), Spielfilm aus dem Jahr 1983
 Mind Games (1989), Spielfilm aus dem Jahr 1989
 Mind Games (1996), Spielfilm aus dem Jahr 1996
 Mind Games (1998), Spielfilm aus dem Jahr 1998
 Mind Games (2001), Spielfilm aus dem Jahr 2001
 Mind Games (2003), Spielfilm aus dem Jahr 2003
 Mind Games (2006), Spielfilm aus dem Jahr 2006
 Mind Games (2009), Spielfilm aus dem Jahr 2009
 Mind Games (Spielshow), britische Spielshow, die von 2003 bis 2006 ausgestrahlt wurde 
 Mind Games (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von 2013
 Mindgames (Band), belgische Neo-Prog-Band

Siehe auch:
 MindGamers, Spielfilm von Andrew Goth (2015)